Sątopy – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek 
 Sątopy – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl
 Sątopy – przystanek kolejowy w Sątopach w województwie wielkopolskim
 Sątopy-Samulewo – osada w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek